«Русская Рада» — галицко-русская общественно политическая газета (1871—1912)
 «Русская Рада» — галицко-русская общественно-политическая организация

См. также 
Главная Русская Рада